Along steht für:
 Aalo (ehemals Along), Ort im indischen Bundesstaat Arunachal Pradesh
 Nu (Volk) (auch Along), tibeto-birmanisches Volk in Südwest-China

Siehe auch:
 Halong-Bucht in Vietnam (französisch )